Prvo izdanje Interlige u bejzbolu je igrano 1998., a sudjelovalo je osam klubova iz Hrvatske i Slovenije. Pobjednik je bila Olimpija iz Karlovca.

Sudionici 
  Olimpija - Karlovac
  Vindija - Varaždin
  Medvednica - Zagreb
  Zagreb - Zagreb
  Golovec - Ljubljana
  Ježica - Ljubljana
  Zajčki - Ljubljana
  Lisjaki - Škofja Loka

Ljestvica

Završni turnir

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

1998.